Вільбу́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 130 км на південний захід від Парижа, 60 км на захід від Орлеана, 50 км на північ від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 55 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 136,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільбу на сайті французького Національного інституту географії
 Вільбу на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільбу на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільбу на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільбу на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер